ima više značenja.

 D-alanin-D-alaninska ligaza, enzim
 UDP-N-acetilmuramoil-L-alanil-D-glutamat-L-lizinska ligaza, enzim